TV Guanaré é uma emissora de televisão brasileira sediada em Caxias, cidade do interior do estado do Maranhão. Opera nos canais 44 UHF e 22 UHF (10.1 virtual) e é afiliada a RedeTV!. Faz parte do Sistema Guanaré de Comunicação, do qual também faz parte a rádio Guanaré FM.

História

Antecedentes 
Em 2009, a cidade de Caxias contava com a TV Leste no Canal 57 UHF como a afiliada da Record News, sendo a segunda no Maranhão (a primeira foi Record News São Luís, também no mesmo ano, mas extinta em 2011). Por um período curto também foi afiliada da Rede Brasil de Televisão mas sua maior parte foi como afiliada da emissora jornalística. Foi extinta no começo de 2011, voltou ao ar no final do mesmo ano com o nome de TV ZTC e afiliada a RedeTV! mas depois foi extinta de vez.

Início 
Sete anos depois, em 2018, empresários da cidade tentaram reativar a TV Leste mas sem sucesso, então conseguiram uma concessão no Canal 44 UHF analógico e 22 UHF digital para uma nova emissora. Nos meses de junho e julho a emissora já começava a transmitir ao vivo, em fase de testes, em seu canal no YouTube e no canal digital 22.1 alguns programetes além do São João de Caxias e dos Jogos Escolares de Caxias. 

No dia 1 de agosto de 2018, dia de aniversário de Caxias, a emissora é oficialmente inaugurada, contando com uma nova programação mais ampla, com programas de entretenimento, esportivo e telejornais.

Em 10 de agosto de 2018, a emissora passou a transmitir a programação da RedeTV!.

Sinal digital 

 Transição para o sinal digital
De acordo com o cronograma oficial do Ministério das Comunicações e da ANATEL, a TV Guanaré, bem como as outras emissoras de Caxias, irá cessar suas transmissões pelo canal 44 UHF analógico no dia 31 de dezembro de 2023.

Ligações externas 
 

Guanaré
Guanaré
Canais de televisão fundados em 2018